Osoby o tym nazwisku:
 Benjamin Bratt − amerykański aktor
 Ivan Bratt − szwedzki lekarz i polityk
 Will Bratt − brytyjski kierowca wyścigowy